Andrew Smith – atleta giamaicano
 Andrew Smith (n. 1990) – cestista statunitense
 Andrew Smith (n. 1992) –  cestista statunitense con cittadinanza lettone
 Andrew Smith – chirurgo, naturalista, esploratore e zoologo scozzese
 Andrew Smith – giocatore di badminton britannico
 Andrew Smith – hockeista su prato australiano
 Andrew Smith – sceneggiatore e attore